Ardell ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ardell (Alabama), im Cullman County
 Ardell (Kansas), im Edwards County

Sonstiges:
 Ardell Flying Field Airport, Airport im Bennington County, Vermont
 Ardell Kader City Park, Park im Clayton County, Iowa